Jorge, príncipe heredero de Sajonia (15 de enero de 1893 - 14 de mayo de 1943) fue el último príncipe heredero del Reino de Sajonia, siendo el heredero del rey Federico Augusto III, en el momento de la abolición de la monarquía el 13 de noviembre de 1918. Más tarde se convirtió en un sacerdote católico y jesuita.

Biografía

Vida 
El príncipe nació el 15 de enero de 1893 en Dresde, Sajonia, Alemania. Era hijo del entonces príncipe Federico Augusto (futuro rey Federico Augusto III) y de su esposa, Luisa, archiduquesa de Austria. Sus hermanos fueron Federico Cristián y Ernesto Enrique y las princesas Margarita, María Alicia y Ana Mónica.

Juventud y educación 
Después del divorcio de sus padres en 1902, su padre tomó la tutela exclusiva de sus hijos educándolos en la fe cristiana y con un estilo de vida católico. La educación estuvo a cargo de profesores particulares en una «escuela del príncipes» establecida por su padre en la corte sajona. La mayoría de estos profesores eran protestantes lo que contribuyó más tarde a su actitud ecuménica. Con la subida al trono de su padre en 1904, Jorge se convirtió en el príncipe heredero contando con 11 años.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1912, Jorge estudió ciencias políticas durante tres meses en la Universidad de Breslavia. A continuación, comenzó a estudiar economía. Durante este tiempo, se unió a la «KDSt. V. Winfridia», una cartellverband.

Primera guerra mundial 

Después de completar sus estudios en 1912, Jorge se unió al Primer Regimiento Real Sajón de Granaderos N.º 100. En dicho regimiento también sirvió su amigo y compañero oficial Ludwig Renn, quien en aquel entonces usaba su nombre de nacimiento Arnold Friedrich von Vieth Golßenau.

Jorge tenía el rango de capitán cuando fue enviado al frente al inicio de la Primera Guerra Mundial, donde sufrió una grave lesión en la pierna durante los primeros meses de la guerra. En 1915, el káiser Guillermo II le concedió la Cruz de Hierro de primera clase en «reconocimiento de los servicios prestados en las recientes batallas».

El 27 de julio de 1916 entró al grupo de ejércitos Gallwitz recibiendo el 30 de agosto de 1916 recibió la Orden Militar de San Enrique por sus servicios durante su permanencia a dicho grupo de ejércitos.

El 30 de noviembre de 1917, fue ascendido a mayor y comandó al Quinto Regimiento Real Sajón de Infantería «Príncipe» N.º 104 tanto en el frente oriental como occidental. Cumplió esta labor hasta el 22 de mayo de 1918.

Compromiso matrimonial 
En la primavera de 1918, los periódicos anunciaron el compromiso del príncipe con la duquesa María Amalia, hija del duque Alberto de Wurtemberg, heredero del reino de Wurtemberg. Sin embargo, la caída de la monarquía sajona y el deseo del príncipe en convertirse en sacerdote aparentemente llevó al final del compromiso. La duquesa murió soltera en 1923.

Sacerdocio jesuita 
Cuando Alemania perdió la guerra, las monarquías alemanas se derrumbaron. El padre de Jorge abdicó el 13 de noviembre de 1918, lo que marcó en su hijo un punto de inflexión fundamental en la planificación de su carrera. En 1919, Jorge decidió renunciar a sus derechos sobre el trono de Sajonia y convertirse en un sacerdote católico en su lugar. Esta decisión fue muy controvertida entre las personas que esperaban que la monarquía pudiera ser restaurada algún día y también ocasionó preocupaciones significativas del lado de la Iglesia católica. Por ejemplo, Franz Lobman, vicario apostólico de Sajonia y Lusacia, y Adolf Bertram, arzobispo de Breslavia inicialmente sostenían que Jorge debería continuar su responsabilidad política en Sajonia, aunque esto no detuvo a Jorge e ingresó a la orden Franciscana.

Sin embargo, encontró la vida franciscana intelectualmente limitante por lo que pronto decidió trasladarse con los jesuitas. En el semestre de invierno 1919-1920, estudió filosofía en la Universidad de Tubinga donde se unió a  «A. V. Guestfalia Tübingen», una cartellverband. En el siguiente semestre, estudió en la Universidad de Breslavia.

En el semestre de invierno de 1920-1921, comenzó a estudiar teología en la Universidad de Friburgo. Completó sus estudios en 1923 e hizo efectiva la renuncia a sus derechos dinásticos sobre el trono de Sajonia y se convirtió en un sacerdote jesuita.

Fue ordenado sacerdote en Trzebnica el 15 de julio de 1924 por el obispo Christian Schreiber de Meissen. Al día siguiente, celebró su primera misa en el palacio real en Szczodre (; en el actual distrito de Wrocław, Polonia). Su tío Maximiliano dio la homilía de este servicio. A partir de entonces, al príncipe se conoce generalmente como Vater Georg (padre Jorge) y  utiliza el apellido von Sachsen. Después de su ordenación, Jorge trabajó como sacerdote auxiliar en su natal diócesis de Meissen.

Posteriormente continuó sus estudios en el jesuita Collegium Canisianum, en Innsbruck. En el otoño de 1925, se unió a la provincia de Alemania Superior de la Compañía de Jesús, sin embargo, en 1927 pasó a la provincia de Alemania Oriental, que incluía a su natal Sajonia. De 1928 a 1930, estudió en un colegio jesuita en Valkenburg.

A partir de 1933, realizó trabajo pastoral en Berlín y ayudó a la construcción de la residencia de los jesuitas Canisius College con el Gymnasium at Lietzensee. Tomó sus votos perpetuos en Berlín en 1936. Dio clases y ejercicios espirituales en toda Alemania. En sus conferencias, promovió el ecumenismo y en particular el movimiento Una Sancta. Entre sus amigos se contaban líderes espirituales de diferentes religiones.

Oposición al nazismo 
Durante una de sus muchas conferencias, en Meissen en 1929, se refirió a la creciente agitación antisemita por algunos partidos de la derecha: «El amor es la orden del día en la relación entre católicos y protestantes, y también para nuestros conciudadanos judíos». De esta forma él se opuso al nazismo desde el principio. Encontró inaceptable que el Partido Nazi y, después de 1933, el estado vilipendiaran y pretendieran destruir los valores fundamentales que eran importantes para él personalmente —tradiciones monárquicas y dinásticas sajonas y valores fundamentales del cristianismo occidental—. Él sentía que el honor de su familia estaba siendo ofendido, a la vez que su trabajo como pastor estaba siendo obstaculizado de forma significativa.

Trabajó en Berlín, donde participó en la protección de los judíos durante el régimen nazi, en contraste con sus cuñados pronazis: Federico, príncipe de Hollenzollern y Francisco José, príncipe de Hohenzollern-Emden.

Como crítico del régimen y miembro de la antigua familia real sajona, pero principalmente como sacerdote católico y miembro de la Compañía de Jesús, fue visto como un individuo altamente sospechoso por el régimen nazi. Fue perseguido por la Gestapo por ayudar a judíos a salir del país y ocultar a opositores políticos del régimen, viéndose obligado a cambiar de residencia muchas veces. Tenía conocimiento de las personas que participaron en el fallido atentado del 20 de julio de 1944, en particular de Ulrich von Hassell y del general Paul von Hase, aunque no está claro si realmente participó en la resistencia.

Muerte 
El antiguo príncipe murió el 14 de mayo de 1943, aparentemente mientras nadaba en el lago Groß Glienicker, en Berlín, Alemania. Su diario fue encontrado en la orilla del lago con una última entrada con la frase en latín «Vado ad patrem», que es la versión latina de una frase usada con frecuencia por Jesús en el Evangelio de Juan y significa «yo voy al Padre». Su cuerpo fue encontrado varias semanas después de su muerte y algunas personas, incluyendo a su hermano Ernesto Enrique expresaron su dudas acerca de la causa accidental de su muerte. Sin embargo, la autopsia determinó que murió después de sufrir un ataque al corazón.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Jesuitas de Alemania
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de Sajonia
Nacidos en Dresde